Mulisch est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Harry Mulisch (1927-2010), écrivain néerlandais ;
  (1892-1957), militaire et directeur de banque austro-tchèque, père de Harry Mulisch.

Astronomie 
 (10251) Mulisch, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme germanique